Штош () — немецкая фамилия:
 Штош, Альбрехт фон (1818—1896) — немецкий государственный деятель.
 Штош, Филипп фон (1691—1757) — немецкий археолог-коллекционер.
  (1648—1704) — немецкий философ.

Примечания